ISO 3166-2:KW — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Кувейту. Стандарт охватывает 6 мухафаз. Каждый код состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Кувейта — KW и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двухбуквенный код образован созвучно названию мухафаз. Геокоды мухафаз Кувейта являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — KW, присвоенного Кувейту в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Кувейта 
Геокоды 6 мухафаз административно-территориального деления Кувейта.

Геокоды пограничных Кувейту государств 
 Ирак — ISO 3166-2:IQ (на севере, на западе),
 Саудовская Аравия — ISO 3166-2:SA (на юге).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Кувейта

Ссылки 
 
 Геокоды Кувейта 
 Геокоды Кувейта 

2:KW